McPartland ist der Familienname folgender Personen:

 David McPartland (* 1980), australischer Radrennfahrer
 Jimmy McPartland (1907–1991), US-amerikanischer Jazz-Kornettist
 John McPartland (1911–1958), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Marian McPartland (1918–2013), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Michael Bernard McPartland (1939–2017), englischer römisch-katholischer Priester
 Richard McPartland (1905–1957), US-amerikanischer Gitarrist und Banjospieler des Chicago Jazz